Поворо́тна вулиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України та країн СНД.

Поворотна вулиця — вулиця в місті Євпаторія.
 Поворотна вулиця — вулиця в місті Львів.
 Поворотна вулиця — вулиця в місті Севастополь.

Поворотна вулиця — вулиця в місті Новочеркаськ.
 Поворотна вулиця — вулиця в місті Омськ.

Вулиці